Stortingsvalet 1997 hölls i Norge den 15 september 1997.

Valresultat 
Observera att i några fall ett parti med fler röster än ett annat parti fick färre mandat, på grund av det dåvarande norska valsystemet. Höyre fick fler röster men två mandat mindre än Kristelig Folkeparti. Rød Valgallianse fick betydligt fler röster än Tverrpolitisk Folkevalgte, men förlorade ändå alla sina mandat, medan de senare vann ett.

1997 i Norge
1997
Norge